410 км, 410-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 410 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 605141.
 410 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815662.